Substituut (recht), de assistent/helper van een Procureur des Konings/Arbeidsauditeur in België of van de officier van justitie in Nederland
Zoals de term aanduidt treedt deze op als vervanger van de Procureur des Konings/Arbeidsauditeur of van de officier van justitie. In zijn concreet ambtelijk optreden heeft hij dan ook alle bevoegdheden die aan die ambten wettelijk werden toegekend.
 Substitutiegoed, een product dat als vervangingsmiddel kan dienen voor een ander product